Пойл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пойл, Бад (10 февраля 1924, Форт-Уильям, Онтарио, Канада — 4 января 2005, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — бывший канадский хоккеист, правый крайний нападающий.
 Пойл, Дэвид (род. 14 февраля 1950, Торонто, Онтарио, Канада) — бывший канадский хоккеист.